Gornji Viduševac, naselje u Hrvatskoj
Donji Viduševac, naselje u Hrvatskoj